Malleval (Loire)
Malleval (Isère), sinds 2005: Malleval-en-Vercors